ST506  steht für:
 ST506 (Festplatte), die erste 5,25-Zoll-Festplatte
 ST506-Schnittstelle, eine Festplatten-Schnittstelle